Turniej w boksie na Igrzyskach Solidarności Islamskiej w 2017 roku odbył się w dniach 12 – 18 maja, na terenie Baku Crystal Hall w Baku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Przypisy 

2017 w boksie
2017 w Azerbejdżanie
Sport w Baku
Igrzyska solidarności arabskiej